Lacustricola är ett släkte av fiskar bland de äggläggande tandkarparna. Det ingår i familjen Poeciliidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Lacustricola